Ligue A 2021-2022, var den 81:a upplagan av serien och utspelade sig mellan 8 oktober 2021 och 7 maj 2022. I turneringen deltog 14 lag och vinnaren av finalen och fransk mästare för första gången blev Volero Le Cannet.

Regelverk

Format 
Ligue A bestod av seriespel följt av slutspel i cupformat bland de bäst placerade lagen
 Gruppspelet spelades genom att alla lag mötte alla både hemma och borta. De åtta främsta lagen (France Avenir 2024 ej medräknade) kvalificerade sig för slutspelet, medan det sista laget åkte ner till Élite.
 I slutspel spelades kvartsfinaler och semifinaler i bäst av tre matcher och finalen i bäst av fem matcher.

Ranking 
Om slutresultatet var 3-0 eller 3-1 i set, tilldelades det vinnande laget 3 poäng och det förlorade laget 0 poäng. Om slutresultatet blev 3-2, tilldelades det vinnande laget 2 poäng och det förlorande laget 1 poäng.

Placeringen i tabellen bestämdes av:
 Poäng
 Antal vunna matcher
 Kvoten vunna/förlorade set
 Kvoten vunna/förloade bollpoäng

Deltagande klubbar

Turneringen

Seriespel

Resultat

Sluttabell 

Legenda:
      Kvalificerade för slutspel.
      Nerflyttade till Élite.

Slutspel

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Resultat för deltagande i andra turneringar

Statistik

Referenser

Noter

Sportåret 2021
Sportåret 2022
 2021-2022
Volleybollsäsongen 2021/2022